Чемпионат Нидерландов по футболу 1991—1992 является 36 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 13 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забит 831 гол (в среднем 2,71 гола за игру). Матчи посетило 2 460 250 зрителей (в среднем 8 040).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Плей-офф за право играть в Эредивизие 
Плей-офф за право играть в следующем сезоне в Эредивизие проводится командой, занявшей 16 место в текущем сезоне в Эредивизие, и командой проигравшей в финальном матче плей-офф в Eerste Divisie. Также в Эредивизие выходят победитель Eerste Divisie и победитель финального матча плей-офф в Eerste Divisie.

Результаты матчей

Бомбардиры 

 Ханс Виссер (11 голов) — единственный игрок, который забивал в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в этом сезоне.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1991/1992
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1991 году
Спорт в Нидерландах в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992